Хижняков — русская фамилия.

Известные носители 
 Хижняков, Владимир Васильевич (род. 1938) — эстонский советский учёный-физик, старший научный сотрудник Тартуского университета, академик Академии наук Эстонии
 Хижняков, Вячеслав Фадеевич (род. 1952) — российский государственный деятель.
 Хижняков, Сергей Васильевич — актёр театра кукол, заслуженный артист России (1993)